Landkreis Konstanz, een Landkreis in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Konstanz (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Prinsbisdom Konstanz
Rijksstad Konstanz

Zie ook
 Concilie van Konstanz